

Sciences et techniques 
En biologie :
 Diverses espèces animales et végétales ont un nom vernaculaire comportant l'adjectif sylvestre, notamment :
 animaux : le Campagnol sylvestre (Microtus pinetorum), le Carabe sylvestre (Carabus nemoralis) , le Chat sylvestre (Felis silvestris silvestris), le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), le Râle sylvestre (Gallirallus sylvestris) et la  ;
 plantes : l'Angélique sylvestre (Angelica sylvestris), la Mauve sylvestre (Malva sylvestris), la Menthe sylvestre (Mentha longifolia), le Noyer sylvestre (Lomatia hirsuta), le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), la Rorippe sylvestre (Rorippa sylvestris) et le Tabac sylvestre (Nicotiana sylvestris).

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Sylvestre est un film réalisé par João César Monteiro.
 Sylvestre le chat est un personnage de dessin animé de la Warner Bros. Pictures.
 Docteur Sylvestre est une série télévisée française des années 1990.
 Merci Sylvestre est une série télévisée française des années 1980.
 Monsieur Sylvestre est une marionnette de l'émission télévisée française Les Guignols de l'info.

Fêtes et coutumes 
 Le réveillon de la Saint-Sylvestre est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée du Nouvel An, en veillant jusqu'à minuit le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien et jour retenu par l'Église catholique pour célébrer le pape Sylvestre Ier.

Anthroponyme

Prénom 
Sylvestre est un prénom d'origine latine,  dérivé de Silva (« forêt »), notamment porté par :
 plusieurs saints chrétiens, voir  ;
 , pape de 314 à 335 ;
  (~938-1003), pape ;
  (~1000-1046), pape ;
  (~1050-1111), antipape ;
 Sylvestre, évêque de Sées du début du  ;
 Sylvestre Ier d'Antioche, patriarche orthodoxe de 1724 à 1766 ;
 Sylvestre de Laval, théologien français du .

Patronyme 

 Alixe Sylvestre (née en 1950), journaliste et écrivaine ;
 Armand Sylvestre (1890-1972), homme politique québécois au niveau fédéral ;
 Armand Sylvestre (1910-1980), homme politique québécois au niveau provincial ;
 Armand Silvestre (1837-1901), dramaturge français ;
 Brian Sylvestre (1992-), footballeur américano-haïtien ;
 Claude Sylvestre (1927-2014), réalisateur québécois ;
 Frédéric Sylvestre (1953-2014), guitariste et compositeur de jazz français ;
 Jean-Marc Sylvestre (1946-), journaliste économique et chroniqueur ;
 Jules Sylvestre (1859-1936), photographe français ;
 Patrick Sylvestre (1968-), footballeur suisse ;
 Joseph-Noël Sylvestre (1847-1926), peintre français ;
 Pierre Charles Sylvestre (1766-1843), ancien député de Lot-et-Garonne ;
 René Sylvestre (?-2021), juriste haïtien, président de la Cour de cassation ;
 Yolan Sylvestre (1993-), coureur cycliste français.

 De Passillé-Sylvestre, duo d'émailleurs québécois actif dans les années 1960 et 1970.

Pseudonyme 

 Anne Sylvestre (1934-2020), chanteuse française.

Toponyme 
 Diverses localités au Canada, en France et en Suisse s'appellent .

Prénom masculin
Prénom français
Homonymie de prénom
Patronyme français